RSC Anderlecht w sezonie 2016/2017 – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Belgii i w Europie.

Anderlecht zakończył ten sezon jako pierwszy zespół w Eerste klasse, w Pucharze Belgii odpadł po drugim meczu. W Lidze Europy doszedł do ćwierćfinału.

Trenerem był Szwajcar René Weiler. Był to jego pierwszy i ostatni sezon jako szkoleniowiec tego klubu.

Skład

Sztab Szkoleniowy

Jupiler Pro League

Wyniki

Puchar Belgii

Wyniki

Puchary europejskie

Bibliografia 

pl.fctables.com/teams/club-brugge-182864 (ang.) [Dostęp:05.08.2018] - sekcja dot. rozgrywek krajowych
www.footballsquads.co.uk/archive.htm (ang.) [Dostęp:05.08.2018] - sekcja skład
www.90minut.pl/ [Dostęp:05.08.2018] - sekcja rozgrywki europejskie
RSC Anderlecht w poszczególnych sezonach